Erba storna è il nome volgare di alcune piante:
Lepidium campestre
Thlaspi arvense